Брулени хълмове може да се отнася за:
 Брулени хълмове, роман от Емили Бронте
 Филми
 Брулени хълмове (филм, 1920)
 Брулени хълмове (филм, 1939) филм на Уилям Уайлър
 Брулени хълмове (филм, 1948) BBC филм
 Брулени хълмове (филм, 1953) BBC филм
 Брулени хълмове (филм, 1954) филм на Луис Бунюел
 Брулени хълмове (филм, 1959) австралийски телевизионен филм
 Брулени хълмове (филм, 1966) индийски филм
 Брулени хълмове (филм, 1970) филм на Робърт Фюст
 Брулени хълмове (филм, 1978) британски ТВ сериал
 Брулени хълмове (филм, 1985) френски филм
 Брулени хълмове (филм, 1992), филм на Питър Космински с Жулиет Бинош
 Брулени хълмове (филм, 1998) ТВ филм
 Брулени хълмове (филм, 2003)
 Брулени хълмове (филм, 2009) ТВ сериал
 Брулени хълмове (филм, 2011)